Биатлон је први пут укључен у олимпијски програм на Зимским олимпијским играма 1960. у Скво Велију појединачном трком мушкараца на 20 км. На Играма 1968. у Греноблу у програм је увршћена трка штафета 4 х 7,5 км за мушкарце, а затим 10 км спринт у Лејк Плесиду 1980. године.

Укључивањем у програм биатлона у женској конкуренцији 1992. у Албервилу, уведене су и три женске дисциплине: 15 км појединачно, 7,5 км спринт и штафета 3 х 7,5 км (4 х 7,5 км у току 1994—2002, и 4 х 6 км у 2006). 

Дисциплина потера (12,5 км за мушкарце и 10 км за жене) је укључена у Игре 2002. у Солт Лејк Ситију. Најбољих 60 такмичара у спринт трци (10 км за мушкарце и 7,5 км за жене) квалификовали су се за потеру. Потеру почиње најбољи у спринт трци, а затим сваки следећи биатлонац креће са толико временског заостатка за првим, колико је у дисциплини спринт каснио на циљу.

На Зимским олимпијским игама 2006. у Торину уведена дисциплина масовни старт (15 км за мушкарце и 12,5 км за жене), где је за првих 30 такмичара из претходне четири трке дозвољено да истовремено стартујући започну ову дисциплину.

Мешовита штафета појавила се на Зимским олимпијским игама 2014. године у Сочију и то је последња дисциплина биатлона укључена у његов олимпијски програм. Мешовита штафета је састављена од две жене и два мушкарца. Прве две измене чине жене (2х6 км), а друге две мушкарци (2х7,5 км).

Пре дебитовања на Зимским олимпијским играма 1960, постојала је дисциплина војна патрола, који је одржана на првим играма 1924 у Шамонију. Војна патрола се још три пута појавила на Зимским олимпијским играма: 1928. у Сент Морицу, 1936. у Гармиш-Партенкирхену и 1948 у Сент Морицу, али само као демонстративни спорт.

Мушкарци

Жене

Мешовита штафета

Биланс медаља 
После ЗОИ 2018.

Земље учеснице

Види још 
 Освајачи олимпијских медаља у биатлону

Референце